C2H4O2 – formula molecolare dell'acido acetico
C2H4O2 – formula molecolare dell'etendiolo
C2H4O2 – formula molecolare del formiato di metile
C2H4O2 – formula molecolare del metildiossirano

Formule molecolari